Trobriand bezeichnet:
Philippe Régis Denis de Keredern de Trobriand (1816–1897), einen General der Union im Sezessionskrieg,
die Trobriand-Inseln, eine zu Papua-Neuguinea gehörende Inselgruppe.